Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie Premier 5, se dispute du  au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alisa Kleybanova et Francesca Schiavone.

Faits marquants 
 L'édition 2009 de l'Open de Tokyo est le dernier tournoi auquel participe la joueuse japonaise Ai Sugiyama qui, à 34 ans et après 62 participations consécutives dans les tableaux principaux des Grands Chelems (un record), décide de mettre un terme à sa carrière.
 Exemptées du premier tour, les six premières têtes de série sont éliminées dès leur entrée en lice au deuxième tour ; quatre d'entre elles sont même sorties par des joueuses issues des qualifications.
 En remportant la compétition, l'ancienne numéro un mondiale Maria Sharapova signe le vingtième succès de sa carrière en simple sur le circuit WTA – et décroche par la même occasion son premier titre depuis le tournoi d'Amelia Island (dix-huit mois plus tôt).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 2009
Tokyo
Sport au Japon en 2009
Tennis en septembre 2009
Tennis en octobre 2009